Монопод:

 Монопод — одна из разновидностей штатива.
 Моноподы — мифологические карликовые существа, имеющие одну огромную ступню, которой заканчивается единственная же тонкая нога, идущая от центра их туловища.

См. также 
 Моноподиальные растения
 Моноподий (значения)